В соревнованиях по академической гребле на летних Олимпийских играх 2020 по результатам квалификации примут участие 526 спортсменов (263 мужчины и 263 женщины), которые будут соревноваться за 14 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена максимум 48 спортсменами (24 мужчинами и 24 женщинами), но не больше одного экипажа в каждой из дисциплин. По сравнению с прошлыми Играми в программе соревнований произошли изменения. В июне 2017 года МОК, в рамках проводимой политики гендерного равенства, утвердил решение о замене соревнований в мужских легковесных четвёрках на женские четвёрки распашные. Впервые в истории количество дисциплин у мужчин и женщин в олимпийской программе академической гребли стало равным.

Правила квалификаций 
Большинство квот будет распределено по итогам чемпионата мира 2019 года. Оставшиеся квоты будут распределены в рамках континентальных квалификационных регат в Азии, Америке, Африке и Океании, а также Европе. Финальная квалификационная регата пройдёт в Люцерне.

 Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны 
По итогам чемпионата мира 2019 года олимпийские лицензии получили представители 20 стран. Наибольшего успеха добились спортсмены из Нидерландов и Великобритании, которые заработали по 10 лицензий из 14 возможных. По 9 квот завоевали гребцы Италии и Новой Зеландии, а австралийские и американские спортсмены принесли своим странам лицензии в 8 соревновательных дисциплинах.

Квалификацированные спортсмены

Одиночка (мужчины)

Двойки (мужчины)

Двойки парные (мужчины)

Четвёрки (мужчины)

Четвёрки парные (мужчины)

Восьмёрки (мужчины)

Двойки парные, лёгкий вес (мужчины)

Одиночка (женщины)

Двойки (женщины)

Двойки парные (женщины)

Четвёрки (женщины)

Четвёрки парные (женщины)

Восьмёрки (женщины)

Двойки парные, лёгкий вес (женщины)

Примечания

Ссылки 
 Список квалифицированных стран
 Правила квалификации

Квалификация на летние Олимпийские игры 2020
Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2020